Frin es un libro escrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino. El relato tuvo su origen en el programa de radio del autor, Hola Luis, como una historia narrada. Se relataba un capítulo por semana; consiste de 28 capítulos más un  epílogo). Debido al éxito entre los radiooyentes, se decidió editar la historia en un libro.

Ediciones 

Luis Pescetti escribió Frin y Lejos de Frin con base en sus vivencias de infancia y juventud, aunque no se trata de una historia autobiográfica y los personajes no están basados en personas reales. Existen tres versiones:

 La primera versión mexicana, editada en 1999 por Alfaguara, e ilustrada por Juan Gedovius. Las ilustraciones son más oscuras, y los dibujos son más sencillos. Fue publicado en la serie azul de Alfaguara Juvenil.

 La versión argentina, editada en el mismo año por la misma editorial, pero ahora ilustrada por O'Kif y MG. Las ilustraciones son más claras y complicadas que las de la edición mexicana. Fue publicado en la serie naranja (para niños de diez años en adelante).

 Una 2ª versión mexicana, aparecida en el 2006, idéntica a la versión argentina, de pasta dura. Además, contiene una ilustración que no fue publicada en la argentina, pero que aparece en Lejos de Frin y,  en su página de internet. Fue publicado por Alfaguara Infantil y Juvenil.

Historia 

Frin es un niño que es molestado por sus compañeros de curso, en especial por Ferraro, y hasta por su maestro de educación física gracias a su inaptitud para los deportes. En el curso conoce a sus amigos Lynko, quien es un niño nuevo y se hace mejor amigo de Frin, Vera, Arno y Alma, de la que está enamorado.

Cuando Alma debe irse a vivir con sus abuelos a Nulda, Frin viaja a ese pueblo, sin avisarle a nadie excepto a Lynko el cual lo hizo saber a toda la escuela, pero Frin los engaño cambiandoles la hora por otra en la cual no habían omnibuses, fue con su perro "Negrito" un perro que encontró un día en la estación de omnibuses . Cuando Frin estaba a punto de regresar, Remo, el abuelo de Alma, le avisa que los huelguistas del molino harinero de Nulda han bloqueado la carretera. Después de algún tiempo, y un engaño del dueño del molino, Frin, Alma y sus abuelos se unen a la huelga, tardando la  vuelta a la casa de Frin.
Al final el abuelo de Alma encontró la manera que Frin regresara a su casa en avión.

Premios 

Premio "Fantasía" infantil], categoría "Narrativa". Buenos Aires, Argentina, 2000.

 Mención "The White Ravens", de la Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional de la Juventud). Münich, Alemania, 2001.

 Premio Destacados de la ALIJA (Asociación de la Literatura Infantil y Juvenil de Argentina) IBBY. Argentina, 2002.

Véase también 
 Lejos de Frin

Referencias

Enlaces externos 

Capítulo #1
Frin: El beso (Fragmento del capítulo 26)

Novelas de Argentina
Libros de 1998
Libros de Luis Pescetti